Куйбышевский сельский совет () — входит в состав
Шишацкого района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Покровское.

Населённые пункты совета 
 
 с. Покровское 
 с. Климово 
 с. Малый Перевоз 
 с. Маначиновка

Примечания